Le Ham (Manche)
 Le Ham (Mayenne)
ook:
Ham (Somme)